Новая Украина — многозначный термин.

Населённые пункты

Россия 
 Новая Украина — хутор в Родионово-Несветайском районе Ростовской области

Украина 
 Новая Украина — село в Марковском районе Луганской области.
 Новая Украина — село в Козельщинском районе Полтавской области.

Другое 
 «Новая Украина» — центристский политический блок на Украине (1992).
 Новая Украина — ежедневная харьковская газета, которая издавалась в 1941—43 годах в городе Харькове
 «Новая Украина» — политическая партия, созданная 12 мая 2014 года в Харькове.
 «Нова Україна» («Nowa Ukraina») — журнал Института истории Ягеллонского университета (г. Краков, Польша)